

Населені пункти та їхні частини
 Машевко — село в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Машевко — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Машевко — лісова осада в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства

Примітки